

Patronyme

 André Sainte-Laguë (1882-1950), mathématicien français.
 Jacinthe Laguë, actrice québécoise.
 Mario Laguë (1958-2010), diplomate canadien.

Toponyme

 Cours d'eau Laguë, rivière au Canada.
 , page d'homonymie

Divers
 Méthode de Sainte-Laguë (voir scrutin proportionnel plurinominal)